3ème Arrondissement steht für:
 3ème Arrondissement (Cotonou) im Departement Littoral in Benin
 3ème Arrondissement (Parakou) im Departement Borgou in Benin
 3ème Arrondissement (Porto-Novo) im Departement Ouémé in Benin

Siehe auch:
 3. Arrondissement